Von dem Busche steht für:
 Busche (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Von dem Busche ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von dem Busche (auch Hermannus Buschius; 1468–1534), deutscher Humanist

Siehe auch:
 Busche
 Von dem Busch
 Bussche
 Von dem Bussche, ostwestfälisches Adelsgeschlecht